Ноньє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 100 км на південь від Ліона, 24 км на північ від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2019 року Ноньєр і Сен-Жульєн-Лабрусс було об'єднано в новий муніципалітет Бельсант.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 198,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ноньєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ноньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ардеш